«Э́то бы́ло в Кока́нде» — советский трёхсерийный художественный фильм режиссёра Учкуна Назарова, снятый по мотивам одноимённого исторического романа Николая Никитина на киностудии «Узбекфильм» в 1977 году.

Сценарий и роман 
Сценарий существенно отличается от романа Николая Никитина, фильм снят именно по мотивам: изменён сюжет романа и имена некоторых персонажей, кроме того присутствуют действующие лица, которых нет в романе.

Сюжет 
Фильм повествует о становлении Советской власти в Ферганской долине, действие его происходит в 1918—1921 годах. Кокандский мятеж 1918 года, его подавление, ликвидация Кокандской автономии и последующая борьба с басмачеством — на фоне этих исторических событий и развиваются судьбы главных героев. 

Юсуп проходит путь от мальчика-раба до красного командира. Таким же красным командиром становится и Лихолетов, начинавший службу в Красной армии рядовым бойцом. Джаббар, бывший главарём басмаческой банды, переходит на сторону большевиков, а бывший офицер Зайченко, совершив предательство во время Кокандского мятежа, окончательно деградирует и идёт в услужение к басмачам и британской разведке. Весьма колоритен другой главарь басмаческих банд, Иргаш, которого в финале фильма берёт в плен его бывший соратник Джаббар.

В ролях 

 Отабек Ганиев — Юсуп
 Александр Кайдановский — Зайченко, комендант Кокандской крепости (озвучивает Сергей Шакуров)
 Хамза Умаров — Джаббар Махмуд
 Александр Денисов — Лихолетов, красный командир
 Вячеслав Шалевич — Аввакумов, председатель Кокандского Совета
 Игорь Дмитриев — полковник Чернышов
 Евгения Симонова — Варя, сестра милосердия (озвучивает Антонина Кончакова)
 Шухрат Иргашев — Цигерели
 Мурад Раджабов — Иргаш, главарь басмачей
 Виктор Перевалов — Федоткин, красноармеец
 Закир Мухамеджанов — Ахмедов, глава Кокандской автономии
 Мелис Абзалов — Ишан Зайнулла, глава кокандского духовенства Георгий Шевцов — Дональд, британский эмиссар Ульмас Алиходжаев — Саидов Виктор Перевалов — Федоткин, красноармеец Светлана Норбаева — Фатима''

Киноляпы 
Неточности связаны с костюмами русских персонажей фильма:
 солдаты Кокандской крепости в феврале 1918 года одеты в форму начала 1920-х годов;
 командир Лихолетов носит орден Красного Знамени, который был учреждён только в сентябре 1918 года;
 белогвардейский полковник Чернышов носит погоны полковника Советской армии образца 1943 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм на Видео@Mail.Ru

Фильмы СССР 1977 года
Исторические фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы на русском языке